

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 10 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kruz“ beginnt.

Kruz 



Kruzb 
 Krūzbergs, Roberts (* 2001), lettischer Shorttracker

Kruze 
 Krużel, Adam (* 1954), polnischer Bassbariton
 Krüzen, Hendrik (* 1964), niederländischer Fußballspieler

Kruzi 
 Kružić, Petar († 1537), kroatischer Nationalheld
 Kružinauskas, Stasys (* 1957), litauischer Politiker

Kruzl 
 Kružliak, Imrich (1914–2019), slowakischer Politiker, Publizist, Schriftsteller, Historiker, Übersetzer und Exilarbeiter
 Kružliak, Ivan (* 1984), slowakischer Fußballschiedsrichter

Kruzn 
 Krüzner, Alexander (1889–1954), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat

Kruzw 
 Kruzwicki, Hans (1885–1971), deutscher Maler

Kruzy 
 Kruzycki, Erich (1911–1993), deutscher Langstreckenläufer